Deze pagina geeft informatie en diverse statistieken van voetbalclub SC Cambuur-Leeuwarden over het seizoen 2008/09.

Cambuur speelde dit seizoen in de Eerste divisie. Het was het 40e seizoen in de Eerste divisie. Alleen in de seizoenen 1992/93, 1993/94 en 1998/99, 1999/00 speelde het in de Eredivisie. Tevens kwam de club uit in de KNVB beker.

Jurrie Koolhof begon als trainer van de A-selectie met de voorbereiding op het seizoen. Op 13 september werd hij - na tegenvallende competitie resultaten - op non-actief gesteld en moest plaats maken voor Stanley Menzo (die in het voorgaande seizoen FC Volendam naar de Eredivisie had geleid) die op 20 september werd aangenomen.

SC Cambuur-Leeuwarden eindigde op de derde plaats in de competitie en mocht deelnemen aan de Play-off wedstrijden. Uiteindelijk miste Cambuur promotie na de verloren strafschoppenserie in de laatste confrontatie in deze reeks van Eredivisionist Roda JC. In het bekertoernooi werd Cambuur in de 3e ronde uitgeschakeld door Sparta Rotterdam.

Trainer Stanley Menzo heeft bijgetekend voor nog een seizoen als hoofdtrainer bij Cambuur.

Selectie seizoen 2008/09

Uitslagen

Oefenwedstrijden

Competitie

Eindstand

Play-offs

KNVB-beker

Statistieken

 2008/09
Cambuur